Die Gauliga Danzig-Westpreußen 1944/45 (offiziell Gauklasse Danzig-Westpreußen 1944/45) war die fünfte und letzte  Spielzeit der Gauliga Danzig-Westpreußen des Fachamtes Fußball. Die Gaumeisterschaft wurde erneut im Rundenturnier ausgetragen wurde. Durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges war das Aufrechterhalten des Spielbetriebs erschwert, so dass die eigentliche Gauklasse nach drei Spieltagen abgebrochen wurde. Die noch spielfähigen Vereine aus dem Gau wurden daraufhin in vier regionale Staffeln eingeordnet, doch auch diese wurden spätestens im Januar 1945 abgebrochen.

Nach der Kapitulation Deutschlands wurde Westpreußen mit Danzig unter polnische Verwaltung gestellt. Sämtliche Sportvereine wurden aufgelöst.

Gauklasse (abgebrochen) 

|}

Gauklasse Staffel I Danzig (abgebrochen) 
Der Spielbetrieb in der Staffel I wurde im Januar 1945 abgebrochen. Die SG Neufahrwasser und die WKG Kriegsmarine Danzig lösten ihre Kriegsspielgemeinschaft und traten wieder separat an.

|}

Gauklasse Staffel II Gotenhafen (abgebrochen) 
Der Spielbetrieb in der Staffel II wurde im Januar 1945 abgebrochen.

|}

Gauklasse Staffel III Elbing (abgebrochen) 
Der Spielbetrieb in der Staffel III wurde im Januar 1945 abgebrochen.

|}

Gauklasse Staffel IV Bromberg (nicht ausgetragen) 
Trotz Einteilung der Vereine in die Staffel IV fand kein Spielbetrieb mehr statt.

 Bromberger SG
 SV Thorn
 Reichsbahn SG Bromberg
 Post-SG Thorn
 VfL Kulm

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung